John Murray kan syfta på bland andra:

*John Murray, 1:e earl av Atholl (död 1642), skotsk peer
 John Murray, 1:e markis av Atholl (1631–1703), skotsk peer
 John Murray, 1:e hertig av Atholl (1660–1724), skotsk peer
 John Murray, 3:e hertig av Atholl (1729–1774), skotsk peer
 John Murray, 4:e earl av Dunmore (1730–1809), skotsk peer
 John Murray, 4:e hertig av Atholl (1755–1830), skotsk peer
 John Murray, 5:e hertig av Atholl (1778–1846), skotsk peer
 John Murray, 11:e hertig av Atholl (född 1929), skotsk peer
 John Murray (1745-1793), skotsk bokförläggare
 John Murray (1778–1843), brittisk bokförläggare
 John Murray (1808–1892), brittisk bokförläggare
 Sir John Murray (1841–1914), skotsk-kanadensisk oceanograf